Poli puede referirse a: cantidades o multiples, la palabra "tica" que significa, ¿refiera al relativo o temas a tratar? .

 El prefijo griego que significa varios (polivitamínico, polimorfismo, policotomía, polígono)

 Vulgarmente, policía.

 El hipocorístico de algunos nombres, como Policarpo o Hipólito.
 Poli Fernández
 Poli Díaz
 Poli García Cordero

 El municipio italiano de Poli, situado en la región del Lacio.
 La ciudad camerunesa de Poli, situado en la región del Norte.
En México, así se conoce popularmente al Instituto Politécnico Nacional

Prefijos
Hipocorísticos masculinos